Alice Springs, ville australienne.

 June Brunell (1923-2021), photographe australienne, épouse de Helmut Newton.